Biełyj Kołodieź () – nazwa toponimów w Rosji

 Biełyj Kołodieź – chutor w rejonie nowooskolskim obwodu biełgorodzkiego
 Biełyj Kołodieź – wieś w rejonie szebiekińskim obwodu biełgorodzkiego
 Biełyj Kołodieź – wieś w rejonie wiejdielewskim obwodu biełgorodzkiego
 Biełyj Kołodieź – wieś w obwodzie briańskim
 Biełyj Kołodieź – osiedle typu wiejskiego w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Biełyj Kołodieź – wieś w rejonie manturowskim obwodu kurskiego
 Biełyj Kołodieź – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Biełyj Kołodieź – osiedle typu wiejskiego w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Biełyj Kołodieź – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Biełyj Kołodieź – chutor w obwodzie rostowskim
 Biełyj Kołodieź – wieś w rejonie arsenjewskim obwodu tulskiego
 Biełyj Kołodieź – osiedle typu wiejskiego w rejonie wołowskim obwodu tulskiego
 Biełyj Kołodieź – chutor w obwodzie woroneskim

Strony ujednoznaczniające